Die Saison 1954/55 war die zwölfte Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Der baldige Serienmeister CD Guadalajara, der zwischen 1956/57 und 1964/65 sieben Titel gewann, hätte bereits in dieser Saison seine erste Meisterschaft gewinnen können. Er verbaute sich diese Gelegenheit unter anderem durch eine 0:1-Heimniederlage gegen den Absteiger Marte am drittletzten Spieltag. Stattdessen feierte der CD Zacatepec, der in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre seine beste Phase hatte und je zweimal die Meisterschaft und den Pokalwettbewerb gewann, seinen ersten Erfolg.

Auf- und Absteiger 
Am Ende der vorangegangenen Saison stieg der CD Irapuato in die höchste Spielklasse auf und ersetzte den Vorjahresabsteiger CF Atlas, dem der unmittelbare Wiederaufstieg zur Saison 1955/56 gelang.  Die große Sensation der Saison 1954/55 war der Abstieg des Vorjahresmeisters CD Marte in die Segunda División. Die Marcianos spielten nur zwei Jahre in der zweiten Liga und stiegen am Ende der Saison 1956/57 für eine lange Zeit aus dem Profifußball aus.

Abschlusstabelle 1954/55 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1954/55 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Die mexikanische Saison 1954/55 bei RSSSF

Siehe auch 
 Liga MX

1954
Fußballsaison 1954/55